Malves steht für:

 Malves-en-Minervois, eine Gemeinde im französischen Département Aude

Malves ist ein Namensteil folgender Personen:

 Jean Paul de Gua de Malves (1713–1785), französischer Geistlicher, Enzyklopädist und Mathematiker